Brottning vid europeiska spelen är brottningstävlingar som ingår i de europeiska spelen. Brottning var en av de 20 sporter som fanns med vid de första europeiska spelen 2015. Sporten finns med på programmet även under andra upplagan 2019.

Tävlingarna räknades  som officiellt EM i brottning under genomförandet 2015.

Grenar
Under europeiska spelen har det funnits tävlingar i fristil (herrar och damer) i grekisk-romersk stil (herrar) på programmet.

Medaljörer

2015
Se även Brottning vid europeiska spelen 2015.

2019
Se även Brottning vid europeiska spelen 2019.

Referenser